Оливера Гајић (Београд, 1927) била је српска филмска режисерка, сценаристкиња и глумица.

Филмографија 
Редитељ | Сценариста | Глумица | 

Дугометражни филм | Кратки филм | Документарни филм | Кратки документарни филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|3
|0
|0
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|2
|1
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|3
|1
|1
|10
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1952
| Дан морнарице
|}
  
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1952
| Народ поздравља Тита - Титова штафета
|-
! 1952
| Предаја грчке деце
|-
! 1957
| Један дан у Загребу
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1980
| Џемал Биједић
|}
     
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1956
| Пут пријатељства - Египат
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Београд 1960
|-
! 1964
| Клузове девојке
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1974
| Градили смо Петље
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1962
| Јунаци спортских арена
|}
  

Дугометражни филм | Кратки филм | Кратки документарни филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|3
|0
|0
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|1
|1
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|1
|1
|1
|8
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1952
| Дан морнарице
|}
  
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1952
| Народ поздравља Тита - Титова штафета
|-
! 1952
| Предаја грчке деце
|-
! 1957
| Један дан у Загребу
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1980
| Џемал Биједић
|}
     
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1956
| Пут пријатељства - Египат
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Београд 1960
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1974
| Градили смо Петље
|}
    

Дугометражни филм

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1949
| Барба Жване
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Српске глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа
Београђани на филму‎